O Apolonia Fier é um clube de futebol albanês, fundado em 1925 na cidade de Fier. Seu estádio é o Loni Papuçiu, com 6.000 lugares.

Estátisticas 

Apolonia Fier
Clubes de futebol fundados em 1925